

Persone
Brandon Linder (1992) – giocatore di football americano statunitense
Christa Linder (1943) – attrice ed ex modella tedesca
Erich Linder (1924-1983) – agente letterario austriaco
Ernst Linder (1868-1943) – generale e cavaliere svedese
Kate Linder (1947) – attrice e modella statunitense
Kurt Linder (1933-2022) – allenatore di calcio tedesco
Max Linder (1883-1925) – attore, regista e sceneggiatore francese
Max Linder (1901-1948) – scenografo e attore svedese

Altro
Ghiacciaio Linder – ghiacciaio della Terra della Regina Vittoria, Antartide